Dohrendorf ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Dohrendorf (1901–1980), deutscher Groß- und Außenhandelskaufmann sowie Wirtschaftswissenschaftler
 Julian Dohrendorf (* 1989), deutscher American-Football-Spieler
 Philip Dohrendorf (* 1987), deutscher American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Dorendorf